

Storia
Battaglia di Isso – combattuta nel 333 a.C. tra Alessandro Magno e Dario III di Persia
Battaglia di Isso (o di Ipso) – combattuta nel 301 a.C. nel contesto della guerre dei diadochi
Battaglia di Isso – combattuta nel 194 d.C. tra l'imperatore romano Settimio Severo e Pescennio Nigro
Battaglia di Isso – combattuta nel 622 d.C. tra l'Impero bizantino e i Sasanidi

Arte
Battaglia di Isso – dipinto di Albrecht Altdorfer
Battaglia di Isso – mosaico romano conservato al Museo archeologico nazionale di Napoli